«В ночь лу́нного затме́ния» — художественный фильм режиссёра Бараса Халзанова, снятый на Свердловской киностудии в 1978 году.

Сюжет 
Фильм поставлен по одноимённой пьесе народного поэта Башкортостана Мустая Карима.

События фильма происходят в XVII веке. Драма из истории башкирского народа.

В ролях 
 Гюлли Мубарякова — Танкабике
 Советбек Жумадылов — дервиш
 Наталья Аринбасарова — Шафак
 Чоробек Думанаев — Акъегет / Юлмурза
 Дилором Камбарова — Зубаржат
 Бектимир Муллабаев — Дивана
 Нуржуман Ихтымбаев — Ялсыгул
 Димаш Ахимов — Кусербей
 Барас Халзанов — Рыскул-бей
 Валиахмет Галимов — аксакал

Съёмочная группа 
 Сценарий: Владимир Валуцкий
 Режиссёр: Барас Халзанов
 Оператор: Виктор Осенников
 Композитор: Мурад Кажлаев
 Художник: Виктор Тихоненко

Награды 
 1979 — 12 Всесоюзный кинофестиваль в Ашхабаде: Диплом жюри.

Примечания

Ссылки 
В ночь лунного затмения
 В ночь лунного затмения

Фильмы Свердловской киностудии
Фильмы-драмы СССР
Фильмы-мелодрамы СССР
Исторические фильмы СССР
Фильмы Бараса Халзанова
Фильмы СССР 1978 года
Исторические фильмы о XVII веке
Экранизации произведений Мустая Карима